Элейн Айва Мэй (, урождённая Берлин (); род. 21 апреля 1932) — американская комедиантка, сценаристка, кинорежиссёр и актриса.

Ранние годы 
Родилась в Филадельфии, штат Пенсильвания, в еврейской семье режиссёра Джека Берлина и актрисы Иды Берлин. В детстве гастролировала вместе с отцом и его труппой с театральными постановками на идише. После смерти отца она вместе с матерью переехала в Лос-Анджелес.

Карьера 
Окончила курсы актёрского искусства у Марии Успенской, после чего переехала в Чикаго, где присоединилась к одной из импровизированных театральных комедийных трупп. Там она познакомилась с Майком Николсом, вместе с которым стала писать и исполнять свои собственные комедийные зарисовки в составе дуэта «Николс и Мэй», которые были чрезвычайно популярны. После того, как дуэт распался, Мэй показала себя как успешный сценарист и кинорежиссёр. Два фильма по её сценариям были номинированы на премию «Оскар» — «Небеса могут подождать» (1978) и «Основные цвета» (1998). Среди её режиссёрских работ наиболее успешными стали картины «Новый лист» (1971), «Разбивающий сердца» (1972) и «Иштар» (1987). В первой из этих картин Мэй сама исполнила главную женскую роль, принёсшую ей номинацию на «Золотой глобус».

Личная жизнь 
С 1949 по 1960 год Мэй была замужем за инженером Марвином Мэем, от которого родила дочь Джинни Берлин (род. 1949), впоследствии ставшую актрисой. С 1962 по 1963 год она была замужем за лирицистом Шелдоном Харником. В 1964 году Мэй вышла замуж за своего психолога Дэвида Л. Рубинфайна. Они оставались вместе вплоть до смерти Рубинфайна в 1982 году.

С 1999 года и до его смерти в 2019 году Мэй состояла в отношениях с режиссёром Стэнли Доненом. В интервью 2013 года Донен сказал, что делал ей предложение «около 172 раз».

Фильмография

Актриса

Режиссёр и сценарист

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую женскую роль в пьесе
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии «Сатурн»
Комедиантки США
Сценаристки США
Женщины-режиссёры США
Киноактрисы США
Лауреаты почётной премии «Оскар»
Награждённые Национальной медалью США в области искусств